Der Apostel ist der Titel folgender Werke:

 Der Apostel (Hauptmann), Novelle von Gerhart Hauptmann (1890)
 Der Apostel (Bahr), Schauspiel von Hermann Bahr (1901)
 Der Apostel (Petőfi), Episches Gedicht von Sándor Petőfi (1848)
 Der Apostel (1967), deutscher Puppentrickfilm von Günter Rätz

Siehe auch:
 Der Wunderapostel, deutscher Film von Thomas Busse (1995)
 El Apóstol, argentinischer Zeichentrickfilm von Quirino Cristiani (1917)
 Stachys der Apostel († 54), Bischof von Byzantion
 Apostel (Begriffsklärung)